Amílcar Rodà (en llatí Hamilcar Rhodanus) va ser un ambaixador cartaginès.

Els cartaginesos el van enviar a la cort d'Alexandre el Gran l'any 332 aC després de la caiguda de Tir, segurament per excusar-se amb el rei macedoni per haver enviat ajut a Tir, o bé per tantejar la disposició d'Alexandre cap a Cartago.

L'any 324 aC tornava a ser ambaixador a la cort d'Alexandre. Justí el presenta com un home amb poca capacitat que va revelar al rei macedoni els projectes cartaginesos; segons Justí quan cap a l'any 323 aC va tornar a Cartago, va ser executat per traïció.

Referències 

Cartaginesos